Ліфшиц (також Ліфшиць, Лівшиц, Лівшиць) — прізвище єврейського походження, утворене від колишнього німецького міста , нині польське Ґлубчице.

 Лівшиць Бенедикт Костянтинович — російський поет, перекладач і дослідник футуризму
 Ліфшиц Борис Осипович — російський скрипаль і педагог, відомий під псевдонімом Сібо́р
 Лівшиц Володимир Мойсейвич — вчений, письменник, літературознавець, публіцист
 Ліфшиц Володимир Олександрович — російський письменник, поет, драматург українського походження
 Ліфшиць Євген Михайлович — український радянський науковець-фізик
 Лівшиц Євген Соломонович — радянський хлопчик-актор, відомий своєю роллю Чижикова-Рижикова у фільмі «Пригоди Електроніка»
 Ліфшиць Ілля Михайлович — український радянський науковець-фізик
 Лівшиц Іссахар Зельманович — український ентомолог, спеціаліст у галузі захисту садових та декоративних рослин, дослідник кліщів, доктор біологічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР і УРСР.
 Ліфшиць Йосип Давидович — радянський футболіст
 Ліфшиц Лев Володимирович — письменник, поет і літературознавець, відомий під псевдонімом Лосєв
 Ліфшиц Михайло Олександрович — радянський літературознавець і філософ українського походження
 Нехама Ліфшиц (1927—2017) — радянська і ізраїльська естрадна співачка, виконавиця пісень на ідиші.
 Ліфшиц Олександр Ізраїльович — радянський естрадний актор українського походження, відомий під псевдонімом Шуров
 Лівшиць Олександр Ілліч — український підприємець і футбольний функціонер
 Ліфшиц Олександр Мойсейович — російський драматург, сценарист і поет, відомий під псевдонімом Володін
 Ліфшиц Себастьєн () — французький режисер і сценарист.
 Лівшиць Слава Наумівна (1915—2005) — українська художниця.
 Ліфшиць Яків Абрамович — один з керівників радянських органів державної безпеки, член ВУЦВК

Примітки 

Єврейські прізвища